Edgar Moreira da Cunha (Riachão do Jacuípe, 1957. augusztus 21. –) amerikai-brazil katolikus pap. 2003-ban II. János Pál pápa nevezte ki a Newarki Római Katolikus Érsekség élére. 2014 óta a Fall River-i Római Katolikus Egyházmegye püspöke.

Jegyzetek

Források 
Adatlapja

1957-ben született személyek
Brazil emigránsok az Amerikai Egyesült Államokba
Katolikus püspökök
Brazíliai keresztények
Bahiaiak
Élő személyek